E36 (trasa europejska)
 BMW E36